Wydawnictwa grupy muzycznej Epica:
 The Phantom Agony – album
 The Phantom Agony – singel